La Košarkaška liga Srbije 2019-2020 è la 14ª edizione del massimo campionato serbo di pallacanestro maschile. Il 15 marzo 2020, in seguito alla pandemia di COVID-19, la Federazione ha deciso dapprima di sospendere e poi, il 28 maggio, di cancellare la stagione senza assegnare il titolo di campione.

Regular season

Classifica Prva liga

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2019
Pallacanestro nel 2020
2019-2020